Suetsugu ist der Familienname folgender Personen:

 Suetsugu Heizō († 1630), japanischer Übersee-Händler
 Shingo Suetsugu (* 1980), japanischer Leichtathlet